Гурпріт Сінгх Сандху ( 17 січня 2001) — індійський футболіст, воротар клубу індійської Суперліги «Бенгалуру» та національної збірної Індії.
 Гуріндер Сандху ( 1993) — Австралійський професійний гравець у крикет
 Нарпріт Сандху (актор) ( 1979) — Індійський актор, режисер, письменник, музичний керівник, монтажник, оператор і поет
 Харрді Сандху ( 1986) — Індійський співак і актор
 Гаррі Сандху ( 1984) — індійський співак, автор пісень, актор і власник лейбла Fresh Media Records
  Джіні Сандху — англійський професійний борець
 Камальджіт Сандху — індійський спортсмен
 Манавджіт Сінгх Сандху ( 1976) — індійський спортивний стрілець і триразовий олімпієць
 Нандіш Сандху — індійська модель і телевізійний актор
 Нашра Сандху — пакистанський гравець у крикет
 Нік Сандху ( 1962) — індійський хокеїст на траві
 Пітер Сандху — канадський політик і член Законодавчої Асамблеї Альберти
 Сахіл Сандху ( 1991) — гравець канадського футболу (футболу)
 Суріндер Сандху — індійський гравець сарангі та композитор
 Томмі Сандху ( 1976) — Британський ді-джей, реміксер, продюсер та телеведучий
 Ваттан Сандху — індійський пенджабський співак і актор
 Капітан Абхіманю, Captain Abhimanyu Singh Sindhu, колишній міністр фінансів індійського штату Хар'яна